XXV. Arsak, más néven II. Pakórosz pártus király 78-tól 115/116-ig.

Uralkodásáról alig maradtak fenn adatok, de feltételezhető, hogy hatalmát lázadások és több ellenkirály – IV. Artabanosz, Oszroész és III. Vologaészész – fellépése veszélyeztette. 110-ben eladta Oszroénét, a pártusok vazallus királyságát VII. Abgárnak, Adiabéné királyának. Nem tudni, hogy élt-e még akkor, amikor Traianus római császár elfoglalta Mezopotámiát (114–115).

Jegyzetek

Pártus királyok